Die Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Ariège in der Region Okzitanien. Sie wurde am 5. Oktober 2016 gegründet und umfasst 34 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2023). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Pamiers.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Saverdun und 
 Communauté de communes du Pays de Pamiers.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Portes dAriege Pyrenees
Gegründet 2016